Haus ohne Dach steht für: 

 Haus ohne Dach (Film), ein deutsch-kurdisches Filmdrama aus dem Jahr 2016
 Haus ohne Dach (Kallmünz), eine Wohnhöhle in Kallmünz, Bayern